Denkel steht für:
 Denkel (deutscher Familienname)
 Denkel Āwraja, Distrikt in der Region Debubawi Kayih Bahri, Eritrea

Denkel ist der Familienname folgender Personen:
 Arda Denkel (1949–2000), türkischer Philosoph
 Gökçen Denkel (* 1985), türkische Volleyballspielerin
 Wolfgang Denkel (* 1958), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Denkel-Stein (auch: Dengelstein), Findling im gemeindefreien Kempter Wald
 Dänkel